En sociologie, le quatrième âge est une période de la vie, celle des personnes très âgées et plus ou moins dépendantes.
 Dans l'univers de la Terre du Milieu, créé par , le Quatrième Âge est la dernière subdivision des Années du Soleil.
 Le Quatrième Âge est un épisode de Scénario, une émission de télévision québécoise de téléthéâtre, diffusée à partir d' à la télévision de Radio-Canada.